Op de US Open 2010 speelden de mannen en vrouwen in het gemengddubbelspel van 1 tot en met 9 september. 
Het als eerste geplaatste paar Liezel Huber / Bob Bryan won het toernooi door in de finale het als ongeplaatste duo Květa Peschke / Aisam-ul-Haq Qureshi met 6-4, 6-4 te verslaan. 
De titelverdedigers Carly Gullickson and Travis Parrott werden al in de eerste ronde uitgeschakeld door Gisela Dulko en Pablo Cuevas met 2–6, 4–6.

Algemeen

Geplaatste teams

Prijzengeld

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe link 
 Officiële website US Open

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2010